

Astronomia
 Ross – cratere lunare
 Ross – cratere su Marte
 Ross 128 – stella distante 10,91 AL dal Sole
 Ross 154 – stella vicina alla Terra
 Ross 248 –  stella distante 10,3 AL dal Sole
 Ross 614 – sistema binario a 13,1 AL dal Sole
 Ross 780 – stella situata a 15,34 anni luce dal Sistema solare

Geografia
 Antartide
 Barriera di Ross – zona ghiacciata del Mare di Ross
 Dipendenza di Ross – comprensorio di terre
 Isola di Ross – isola vulcanica
 Mare di Ross – baia
 Australia
 Ross – città della Tasmania
 Regno Unito
 Ross-shire o Ross – contea della Scozia
 Ross-on-Wye – paese dell'Herefordshire
 Stati Uniti d'America
 Ross – città della Contea di Marin, California
 Ross – città della Contea di Mountrail, Dakota del Nord
 Ross – township della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Ross – census-designated place della Contea di Butler, Ohio
 Ross – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Ross – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Ross – township della Contea di Monroe, Pennsylvania
 Ross – città della Contea di McLennan, Texas
 Ross – città della Contea di Forest, Wisconsin

Musica 
 Ross – album in studio della cantante statunitense Diana Ross, pubblicato nel 1978 
 Ross – album in studio della cantante statunitense Diana Ross, pubblicato nel 1983
 Ross. – album in studio del 2019 del gruppo musicale Low Roar

Onomastica
 Ross – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi immaginari
 Julian Ross – personaggio del manga ed anime Holly e Benji
 Maria Ross – personaggio del manga ed anime Fullmetal Alchemist
 Pete Ross – personaggio dei fumetti

Persone

 Ross – conduttore italiano del duo Gigi e Ross
 Ross o Kim Ross – uno dei tanti pseudonimi utilizzati dalla cantante italiana Emanuela Gubinelli.

Sigle
 ROSS – Route d'Orientamento alle Scelte di Servizio per i rover e le scolte dell'AGESCI

Televisione 
 Ross – episodio della sesta stagione di BBC Play of the Month
 Ross – film televisivo del 1969 diretto da Giuseppe Fina, con Ugo Pagliai

Altro 
 Ross – fucile

Altri progetti